Вреку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 115 км на південь від Меца, 60 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 363,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Врекур на сайті французького Національного інституту географії
 Врекур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Врекур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Врекур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Врекур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези